Мендаро ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Дева. Занимает площадь 25,39 км². Население — 1898 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

История 
Город основан в 1983 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Mendaro
 Mendaro en Google Maps

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа